Die Saison 1997/98 war die fünfte Spielzeit der Four Nations Chess League (4NCL) und gleichzeitig die erste, in welcher der Wettbewerb in zwei Ligen unterteilt war, nämlich die Division 1 und die Division 2. Die ersten Zwölf des Vorjahres hatten sich für die Division 1 qualifiziert.

Der Titelverteidiger Midland Monarchs gab nur ein Unentschieden ab und wurde damit überlegen Meister. Die letzten drei der Tabelle mussten absteigen, und dies waren die South Wales Dragons, Northumbria und Guildford, wobei Letzterer nach Mannschafts- und Brettpunkten gleichauf mit dem Neunten Bristol war und nur aufgrund der Niederlage im direkten Vergleich das Nachsehen hatte.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der Four Nations Chess League 1997/98.

Termine und Spielorte 

Die Wettkämpfe fanden statt am 25. und 26. Oktober, 22. und 23. November 1997, 24. und 25. Januar, 21. und 22. März sowie 23., 24. und 25. Mai 1998. Die ersten beiden Runden wurden in Telford gespielt, dritte und vierte in Kenilworth, die übrigen in Birmingham.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Endstand bei der 4NCL
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Four Nations Chess League
Sportveranstaltung im Vereinigten Königreich
Schachveranstaltung 1997
Schachveranstaltung 1998
Sportsaison 1997/98